Strodtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Strodtmann (1829–1879), deutscher Schriftsteller, Literaturhistoriker und Übersetzer
 Adolph Heinrich Strodtmann (1753–1839), deutscher Theologe und Pädagoge
 Johann Sigismund Strodtmann (1797–1888), deutscher Theologe und Philologe
Siehe auch:
 Strothmann
 Strotmann
 Stroetmann